Sobibor steht für:

 Sobibór, Dorf in der Landgemeinde Włodawa in der Woiwodschaft Lublin
 Sobibór-Wieś, Schulzenamt des Dorfs Sobibór der Landgemeinde Włodawa
 Sobibór-Stacja, Schulzenamt des Dorfs Sobibór der Landgemeinde Włodawa
 Gmina Sobibór, ehemalige Gemeinde mit Sitz in Sobibór, siehe Sobibór #Verwaltungsgeschichte 

 Vernichtungslager Sobibor, deutsches Vernichtungslager in Sobibór
 Aufstand von Sobibór, Aufstand im Vernichtungslager Sobibor
 Sobibor-Prozess, Prozess Mitte der 1960er gegen ehemalige SS-Angehörige
 Flucht aus Sobibor, Fernsehfilm von Jack Gold aus dem Jahr 1987
 Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr, Dokumentarfilm von Claude Lanzmann aus dem Jahr 2001
 Sobibor, Film von Konstantin Chabenski aus dem Jahr 2018 mit Christopher Lambert

 Sobiebor, altpolnischer Männername